Joni Tuulola (né le  à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Marko Tuulola et le frère d'Eetu Tuulola.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Hämeenlinnan Pallokerho, il commence sa carrière professionnelle en 2013-2014 avec cette même équipe. Il est sélectionné en sixième ronde, en cent quatre-vingt-unième position par les Blackhawks de Chicago au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. Le , il passe au Sport Vaasa.

Il ne reste avec cette équipe qu'une saison puisqu'il signe un contrat d'entré avec les Blackhawks le . Il rejoint leur club-école, les IceHogs de Rockford, directement.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=3|2010-2011 || Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja Q || 9|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja || 22|| 4|| 9|| 13|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4| 2011-2012 || Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 4|| 6|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja || 5|| 0|| 1|| 1|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja Q || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 23|| 1|| 7|| 8|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2012-2013 || Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 41|| 10|| 21|| 31|| 26|| 7|| 0|| 1|| 1|| 25
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3| 2013-2014 || Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 10|| 3|| 9|| 12|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 47|| 8|| 16|| 24|| 34|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2| 2014-2015 || Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 6|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 32|| 5|| 5|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2015-2016 || Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 4|| 0|| 4|| 4|| 2|| 8|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 53|| 2|| 12|| 14|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 54|| 2|| 6|| 8|| 12|| 7|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2017-2018 || Sport Vaasa || Liiga || 58|| 7|| 23|| 30|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019 || IceHogs de Rockford || LAH ||52|| 4|| 10|| 14|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH ||56|| 2|| 6|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || KooKoo Kouvola || Liiga || 48|| 6|| 12|| 18|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022|| Tappara || Liiga ||  ||

Au niveau international 

| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U16 || 14|| 1|| 5|| 6|| 6|| +4|| align="left"| 
|-
| 2012 || align="left"|Jeux olympiques de la jeunesse || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| +4|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde moins de 17 ans || 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U17 || 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| -2|| align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 16|| 0|| 2|| 2|| 10|| -5|| align="left"|  
|- 
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 7|| 0|| 2|| 2|| 10|| +6|| align="left"|  
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior  || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| +5|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1996
Naissance à Hämeenlinna
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Sport Vaasa
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du KooKoo Kouvola